Венера (чрез руски Венера, полски Wenera от латински Venus, Veneris) може да се отнася до:

 Венера – Древноиталийска богиня на пролетта и градините
 Венера — втора по отдалеченост планета до Слънцето след Меркурий
 Венера – поредица от космически апарати на СССР
 Венера – румънски курорт на Черно море
 (Преносно) Много красива жена